Un cours audio est une ressource à vocation éducative de type podcast. Disponible en téléchargement sur Internet, le cours audio se présente le plus souvent au format Mp3 ou Aac. La réception de ce type de fichier audio s’effectue à partir d'un flux RSS, ce qui a largement contribué à sa démocratisation. 

Pour lire les fichiers audio, les auditeurs utilisent un lecteur audio à partir d’un baladeur, d’une tablette tactile, d’un smartphone ou d’un ordinateur.

Historique 
Depuis les années 2000, l'émergence du cours audio s’associe étroitement à celle du podcasting. Cette technologie engendre des évolutions pédagogiques et sociologiques sans précédent, donnant naissance à une nouvelle méthode d’apprentissage en ligne. C’est un phénomène à mettre en parallèle avec l'avènement du Web 2.0 qui a révolutionné de manière globale les moyens d'information et de transmission des savoirs.

Diffusion et terminologie 
En France, Arte Radio a commencé à mettre à la disposition de ses auditeurs des cours audio gratuits dès 2004. Le développement constant de nouveaux contenus média, dont les cours audio, s’est renforcé en même temps que l'essor d’Internet. Aujourd’hui, plusieurs plateformes proposent des cours audio à la demande tels que Tootak, Podcast Addict et Majelan. Les utilisateurs téléchargent les cours audio par l'intermédiaire d’applications mobiles sur iOS ou Android.

En langue française, le podcast est également appelé audio, audio à la demande (AAD) ou encore diffusion pour baladeur. Au Québec, le terme podcast est généralement traduit par le terme baladodiffusion. L'introduction d'une terminologie adéquate et d'une néologie affirme l'importance de cette révolution numérique

Apport pédagogique 
Les cours audio représentent un apport pédagogique de plus en plus important dans nos sociétés contemporaines. Ils représentent un outil puissant de transmission des connaissances et des savoirs en milieu scolaire, universitaire et extra-scolaire depuis le début du XXIe siècle. Le facteur principal de leur succès se trouve dans leur grande souplesse d'utilisation et d’écoute. Il est possible de télécharger et de suivre un cours audio dans les transports en commun, à domicile ou en pratiquant une activité sportive. Face à une situation de crise telle que la pandémie de Covid-19, le recours aux cours audio s’impose comme une alternative efficace d’enseignement à distance. 

Les cours audio, en diffusant les propos de professeurs émérites, de personnalités publiques et d’experts, ont une vocation universelle et encyclopédique. Toutes les disciplines se prêtent à ce format d’enseignement audio. En France, des institutions reconnues tels que l’Université Panthéon-Sorbonne et le Collège de France contribuent au développement de ce mode de diffusion pédagogique en donnant accès à des conférences et des cours audio dans des domaines variés allant de la littérature aux mathématiques, de la biologie à l'histoire.

L'usage des cours audio se généralise aussi bien dans le secteur public que privé et représente un soutien important à nombreux acteurs culturels, universitaires et radiophoniques.

Évolution et tendances 
Les cours audio s'adressent à tous les publics, ce qui implique une grande diversité de contenus et d'approches. Les dernières tendances indiquent un intérêt croissant pour la créativité, le leadership et le développement personnel en créant un univers à la carte et au rythme souhaité. Les cours audio, en démocratisant l’accès aux savoirs, contribuent à réinventer les modes d’éducation transversaux et multigénérationnels.

Notes et références 

Cadre éducatif
Multimédia
Technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement